Herring je lahko:
 Edmund Frederick Herring, general
 Alfred Cecil Herring, častnik
 Rufus G. Herring, častnik
 Sydney Herring, častnik